The First – album zespołu Shinee
 The First – singel zespołu NCT Dream
 The First – minialbum zespołu The Boyz
 The First – serial telewizyjny z 2018